Luni is een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Ortonovo.

Plaats in La Spezia